

Владимировка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Владимировка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Владимировка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Владимировка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Владимировка — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Владимировка — село, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край
 Владимировка — село, Лямбірський район, Мордовія
 Владимировка — хутір, Острогозький район, Воронезька область
 Владимировка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Владимировка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Владимировка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Владимировка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Владимировка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Владимировка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Володимирівка

ru:Владимировка